New Mexico est le nom en anglais du Nouveau-Mexique

Cinéma
 New Mexico (film, 1951), film américain réalisé par Irving Reis ;
 New Mexico (film, 1961), film américain réalisé par Sam Peckinpah ;